Noujaim ist der Familienname folgender Personen:

 Guy-Paul Noujaim (* 1935), libanesischer Priester
 Jehane Noujaim, US-amerikanische Filmregisseurin